Жоре́с Петро́вич Тро́шев (1 мая 1926 года, Пермь — 17 ноября 2005 года, Красноярск) — советский и российский  и писатель. Член Союза писателей России. Почётный гражданин Эвенкии.
В КПСС не состоял.

Биография 
Отец, уралец Пётр Фёдорович Трошев, назвал сына в честь Жана Жореса. В 1933 году всей семьёй переехали в Красноярск. Учился в красноярской школе № 28, окончил восьмилетку.

С 1943 года в армии.
Окончил авиационное штурманское училище (1945).

Служил на Дальнем Востоке, в разведывательной авиации, закончил экстерном учительский и истфак и филфак педагогического института во Владивостоке.

Добровольцем участник войны в Корее, был ранен.

После службы в армии, где начал писать, вернулся в Красноярск, где работал в крайкоме комсомола. По собственной просьбе был направлен в 1951 году в Эвенкию, четыре года был заведующим отделом культуры Эвенкийского окрисполкома.

Затем работал в газетах «Речник Енисея», «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий», «Советская Эвенкия», «Красноярская газета».

Жена — дочь известного в прошлом балетмейстера Андрея Гудина — Вера Андреевна, сын Игорь и дочь Ольга, внучки.

Его личный фонд ныне находится на хранении в КГБУ «Государственный архив Красноярского края».

Творчество 
Опубликовал первый рассказ в 1954 году. Автор 15 книг. Главная тема творчества — Эвенкия.

Ошеломила, заворожила красота тамошних мест, люди подкупили своей искренностью и добротой... Это прекрасный народ, с кристальной честностью. В эвенкийском языке нет слова "вор"...

Долгое время своей главной книгой считал роман-дилогию о Михаиле Ошарове — «Большой Ошар». Позже увлёкся декабристами.

Трошев говорил:

Я пишу только о том, что есть на самом деле в жизни. Никогда ничего не придумываю. Жизнь удивительна и постоянно “подкидывает” новый сюжет.

Награды 
 Почётный житель Эвенкии.

Память 
 6 июня 2011 года в Красноярске в память о Жоресе Трошеве была открыта мемориальная доска.

Произведения 
 Смерть шаманки.
 В поисках Ангариды.
 Словом и примером.
 Большой Ошар.
 Повесть о забытом землепроходце.
 Таймырская трагедия.

Примечания

Ссылки 
 Жорес Трошев. Словом и примером (текст произведения)
 И летели быстро годы, словно белые олени
 К 85-летию со дня рождения журналиста, писателя Ж. П. Трошева
 Красноярскому писателю Ж. П. Трошеву 1 мая исполнилось бы 80 лет

Участники Корейской войны
Журналисты газеты «Красноярский рабочий»
Члены Союза писателей России